Биберштейния () — род цветковых растений порядка сапиндоцветные. Ранее помещался в семейство , но в результате филогенетических исследований был выделен в монотипное семейство Биберштейниевые.

Род назван в честь Фёдора Кондратьевича Биберштейна (, 1768—1826) — российско-немецкого ботаника и зоолога; путешественник, исследователь флоры Крыма и Кавказа; основоположника шелководства в России.

Виды рода — многолетние травянистые растения, произрастающие на Кавказе, в Сибири, в Восточной Азии. Имеют корневища или клубни.

Виды 
Известно пять общепризнанных видов:

Примечания

Ссылки 
 Biebersteiniaceae // L. Watson and M. J. Dallwitz. The Families of Flowering Plants 

Сапиндоцветные
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей
Семейства растений